Sometimes – singolo degli Erasure del 1986
 Sometimes – singolo dei Via Verdi del 1987
 Sometimes – singolo di Britney Spears del 1999
 Sometimes – singolo dei Les Rythmes Digitales del 1999
 Sometimes – singolo degli Hooverphonic del 2002
 Sometimes – album di City and Colour del 2005
 Sometimes – singolo dei Donkeyboy del 2009
 Sometimes – singolo dei Grey Daze del 2020